Poelbos (Goes), een bos in Goes
 Poelbos (Jette), een bos in Jette, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.